Птичник:
 Птичник — здание, предназначенное для содержания и выращивания птицы.
 Птичник — здание в Гатчине.
 Птичник — село в Биробиджанском районе Еврейской автономной области.
 Птичник — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.